Başyurt bezeichnet
 ein Dorf in der Südosttürkei, siehe Başyurt (Midyat)
 den Nachnamen von Özlem Başyurt